Большо́й проспе́кт — название улиц в различных населённых пунктах России.

 Большой проспект — улица в деревне Выре Ленинградской области.
 В Санкт-Петербурге:
в близких к центру районах города:
 Большой проспект Васильевского острова.
Большой проспект Петроградской стороны.
 в пригородах:
 Большой проспект — улица в Комарове.
 Большой проспект — улица в Лисьем Носу.
 Большой проспект — улица в Репине.
 Большой проспект — название проспекта 25 Октября в Гатчине до 1896 года и с 1917 по 1922 год.
 Большой проспект — одно из прежних названий Ворошиловского проспекта в Ростове-на-Дону.

См. также 
 «Большой проспект» — первоначальное название проектируемой станции метро «Горный институт» в Санкт-Петербурге
 Большой Сампсониевский проспект
 Большой Смоленский проспект
 Большая аллея (Санкт-Петербург)
 Большая улица

Примечания